Алекса́ндр Гуре́вич:
 Гуревич, Александр Викторович (род. 1930) — физик-теоретик, профессор, академик РАН.
 Гуревич, Александр Витальевич (род. 1964) — российский телеведущий, шоумен, продюсер.
 Гуревич, Александр Иосифович (1896—1937) — советский партийный и государственный деятель.
 Гуревич, Александр Михайлович (род. 1944) — израильский художник.
 Гуревич, Александр Сергеевич (1959—2002) — русский поэт, переводчик поэзии и прозы.